Salen oder Salén ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Salén (1901–1980), schwedische Seglerin
 Gösta Salén (1922–2002), schwedischer Segler
 Jesper Salén (* 1978), schwedischer Schauspieler
 Paul Salen, französischer Politiker
 Robert Salen, französischer Fußballspieler
 Sven Salén (1890–1969), schwedischer Segler

Salen steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Homburg im Kanton Thurgau, Schweiz, siehe Salen-Reutenen
 eine Ortschaft auf der Isle of Mull in der schottischen Council Area Argyll and Bute, siehe Salen (Argyll and Bute)
 eine Ortschaft auf der Halbinsel Ardnamurchan in der schottischen Council Area Highland, siehe Salen (Highland)
 einen Berg im Königin-Maud-Land in Antarktika, siehe Salen (Königin-Maud-Land)
 einen Berg auf der Peter-I.-Insel in der Antarktis, siehe Salen (Peter-I.-Insel)
 einen See in Südschweden, siehe Salen (See)

salen steht für:
 Bis(salicyliden)ethylendiamin, ein Komplexligand